Rejon celinny – rejon w Rosji, w Kraju Ałtajskim
 Rejon celinny – rejon w Rosji, w Kałmucji